Silaus meoides är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Silaus meoides ingår i släktet Silaus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
meoides